Regeringen Bluhme er navnet på to regeringer:

 Regeringen Bluhme I – dansk regering 27. januar 1852 – 21. april 1853. 
 Regeringen Bluhme II – dansk regering 11. juli 1864 – 6. november 1865.